Kaiyuan – miasto w Chinach, w prowincji Junnan
 Kaiyuan – miasto w Chinach, w prowincji Liaoning

zh:开元寺